Die Primera División 1982/83 war die 52. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 4. September 1982 und endete am 1. Mai 1983.

Athletic Bilbao wurde zum siebten Mal spanischer Meister. Der Titel wurde erst am letzten Spieltag entschieden. Da Real Madrid am 34. Spieltag beim FC Valencia mit 0:1 unterlag, und gleichzeitig Athletic Bilbao mit 5:1 bei Las Palmas gewann, konnte Bilbao am Schlusstag noch an den Madrilenen vorbeiziehen und mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft für sich entscheiden.

Der FC Valencia hatte durch den Sieg gegen Real Madrid nicht nur die Meisterschaft mitentschieden, sondern sich auch noch vor UD Las Palmas auf den 15. Platz gerettet. Las Palmas dagegen rutschte durch die Niederlage gegen den neuen Meister zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz. Der Klub musste mit Celta Vigo und Racing Santander absteigen.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der zweifache Meister Real Sociedad ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Barcelona.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Celta Vigo, UD Salamanca und FC Málaga.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Athletic Bilbao – Europapokal der Landesmeister
 2. – Real Madrid – UEFA-Pokal
 3. – Atlético Madrid – UEFA-Pokal
 5. – FC Sevilla – UEFA-Pokal
 Gewinner der Copa del Rey – FC Barcelona – Europapokal der Pokalsieger

Absteiger in die Segunda División
 16. – UD Las Palmas
 17. – Celta Vigo
 18. – Racing Santander

Aufsteiger in die Primera División
 Real Murcia
 FC Cádiz
 RCD Mallorca

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft von Athletic Bilbao

Weblinks 
Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1982/83
1982 83